Dario Baldi (1857-1933) – Deputato del Regno d'Italia e Sindaco di Pisa;
Dario Baldi (1927) – Giornalista;
Dario Baldi (1976) – Regista e sceneggiatore.